Прихва́тка:
 Прихватка — предмет кухонной утвари, применяемый для захвата чего-либо горячего.
 Прихватка — начальное соединение свариваемых деталей.
 Прихватка — временное закрепление ходового конца троса к коренному.